Pleroma (geslacht) - een geslacht van sponsdieren
 Pleroma (gnostiek) - een beschrijving van de goddelijke wereld in de gnostiek